Loma Alta bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Loma Alta (Santa Cruz) – Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Loma Alta (Pando) – Ortschaft im Departamento Pando, Bolivien
 Loma Alta (Tarija) – Ortschaft im Departamento Tarija, Bolivien